Чайльд (др.-англ. Cild — «молодой лорд») — в средневековье дворянский сын до получения шпор и рыцарского титула:
 «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1812—1818) — поэма Джорджа Байрона;
 «Чайльд-Роланд дошёл до Тёмной Башни» (1855) — поэма Роберта Браунинга.
 Чайльд — дореволюционное написание современного .